rejon gurjewski w obwodzie kaliningradzkim
 rejon gurjewski w obwodzie kemerowskim